Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 2000 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Szwed Andreas Jonsson.

Finał 
 27 sierpnia 2000 r. (niedziela),  Gorzów Wielkopolski

Uwaga: Fin Joonas Kylmäkorpi z licencją szwedzką

Bibliografia 
 2000 World Under-21 Final - Gorzow

2000
2000 w sporcie żużlowym